Orpheum est un nom souvent utilisé pour des théâtres, cinémas ou autres lieux de divertissement. Il peut faire référence à :

Théâtres et cinémas 

 Orpheum Circuit, une chaîne de salles de vaudevilles et de cinémas

Canada 

 Orpheum (Vancouver), Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Allemagne 

 Orpheum Dresde

Malte 

 Orpheum Theater (Malte)

États Unis 

 Orpheum Theater (Flagstaff, Arizona)
 Orpheum Theatre (Phoenix, Arizona)
 Orpheum Theatre (Los Angeles), Californie
 Orpheum Theatre (San Francisco), Californie
 Orpheum Theatre (Champaign, Illinois)
 Orpheum Theatre (Galesburg) Illinois
 Hôtel Mississippi-RKO Orpheum Theatre, Davenport, Iowa
 Orpheum Theatre (Sioux City, Iowa)
 Orpheum Theatre (Wichita, Kansas)
 Orpheum Theatre (Nouvelle-Orléans)
 Orpheum Theatre (Boston), Massachusetts
 Orpheum Theatre (New Bedford, Massachusetts)
 NorShor Theatre  ou Orpheum Theatre, Duluth, Minnesota
 Orpheum (Minneapolis), Minnesota
 Orpheum Theatre (St. Louis), St. Louis, Missouri
 Orpheum Theatre (Omaha), Omaha, Nebraska
 Orpheum Theatre (Manhattan), New York, New York
 Orpheum Theatre (Memphis), Tennessee
 Orpheum Theatre (Madison, Wisconsin)

Autres utilisations 

 Orpheum Children's Science Museum, un musée à Champaign, Illinois
 Fondation Orpheum pour la promotion des jeunes solistes, une fondation suisse
 L'Orpheum, un bâtiment chirurgical du centre médical de Jersey City